Succot (o Sukkot o Succoth) è un luogo menzionato in diversi passi della Bibbia ebraica.

Egitto
Il nome compare in  come la seconda delle stazioni dell’Esodo. Il passo descrive un faraone, del quale non viene indicato il nome, il quale ordinò agli israeliti di lasciare l'Egitto ed essi viaggiarono da Pi-Rameses a Succot.

Transgiordana
Un'altra Succot è una città a est del fiume Giordano, nella regione di Gad, identificata come tell Deir Alla, un alto cumulo di detriti nella pianura a nord di Jabbok e a circa un miglio da esso (). L'identificazione si basa su un passaggio del Talmud di Gerusalemme (compilato nel IV secolo d.C.), in cui la biblica Succot veniva identificata con un insediamento chiamato Dar'ellah.

È qui che Giacobbe, di ritorno da Padan-Aram dopo un colloquio con Esaù, si costruì una casa e fece sukkot (capanne) per il suo bestiame, ().

Nel libro dei Giudici i principi di Succot rifiutarono di prestare aiuto a Gedeone e ai suoi uomini mentre questi inseguivano uno dei gruppi di fuggitivi Madianiti dopo la grande vittoria di Ghilboa. Dopo aver sconfitto questo gruppo, Gedeone al suo ritorno visitò i governanti della città e li punì severamente ().

Succot è anche menzionata in relazione alle battaglie di Saul e David ().

Qui furono erette le fonderie per la fusione delle lamiere del tempio di Gerusalemme ().

Note

Collegamenti esterni

Siti archeologici dell'Egitto
Siti archeologici della Giordania
Luoghi dell'Antico Testamento